Jalan Baru (Pariaman Tengah), een plaats in Indonesië
Jalan Baru (Curup), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing